Dit is een lijst van planetoïden 13801-13900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13801) Kohlhase || 1998 VP44|| 11 november 1998 || LONEOS
|-
| (13802) - || 1998 WR3|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13803) - || 1998 WU10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (13804) Hrazany || 1998 XK || 9 december 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (13805) - || 1998 XN3|| 9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13806) Darmstrong || 1998 XM6|| 8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (13807) - || 1998 XE13|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (13808) Davewilliams || 1998 XG24|| 11 december 1998 || Spacewatch
|-
| (13809) - || 1998 XJ40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (13810) - || 1998 XU51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (13811) - || 1998 XP92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (13812) - || 1998 YR || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13813) - || 1998 YX || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13814) - || 1998 YG3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (13815) Furuya || 1998 YF7|| 22 december 1998 || A. Asami
|-
| (13816) Stülpner || 1998 YH27|| 29 december 1998 || J. Kandler
|-
| (13817) - || 1999 RH39|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (13818) Ullery || 1999 RE92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (13819) - || 1999 SX5|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (13820) Schwartz || 1999 VQ || 1 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (13821) - || 1999 VE8|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (13822) Stevedodson || 1999 VV17|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (13823) - || 1999 VO72|| 15 november 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13824) Kramlik || 1999 VG86|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (13825) Booth || 1999 VJ87|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (13826) - || 1999 WM || 16 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13827) - || 1999 WK4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13828) - || 1999 WL6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (13829) - || 1999 WK18|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (13830) ARLT || 1999 XM7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (13831) - || 1999 XD8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13832) - || 1999 XR13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (13833) - || 1999 XW13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (13834) - || 1999 XU18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (13835) - || 1999 XJ20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (13836) - || 1999 XF24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13837) - || 1999 XF25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13838) - || 1999 XW26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13839) - || 1999 XF29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13840) Wayneanderson || 1999 XW31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13841) Blankenship || 1999 XO32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13842) - || 1999 XR33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13843) Cowenbrown || 1999 XQ34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13844) - || 1999 XW34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (13845) Jillburnett || 1999 XL63|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13846) - || 1999 XV69|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13847) - || 1999 XC74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13848) Cioffi || 1999 XD75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13849) Dunn || 1999 XN86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13850) Erman || 1999 XO88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13851) - || 1999 XB94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13852) Ford || 1999 XM96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13853) Jenniferfritz || 1999 XR96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (13854) - || 1999 XX104|| 10 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13855) - || 1999 XX105|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13856) - || 1999 XZ105|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (13857) - || 1999 XE109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (13858) - || 1999 XT110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (13859) Fredtreasure || 1999 XQ136|| 13 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (13860) Neely || 1999 XH143|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (13861) - || 1999 XE157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (13862) - || 1999 XT160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (13863) - || 1999 XE166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (13864) - || 1999 XU166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (13865) - || 1999 XA170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (13866) - || 1999 XS174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (13867) - || 1999 XR182|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (13868) Catalonia || 1999 YZ8|| 29 december 1999 || J. Guarro
|-
| (13869) Fruge || 2000 AR4|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (13870) - || 2158 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13871) - || 2635 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13872) - || 2649 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13873) - || 2657 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13874) - || 3013 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13875) - || 4525 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13876) - || 4625 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13877) - || 6063 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13878) - || 6106 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13879) - || 6328 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13880) - || 6607 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13881) - || 6625 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13882) - || 6637 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13883) - || 7066 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13884) - || 1064 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13885) - || 2104 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13886) - || 2312 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13887) - || 3041 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13888) - || 3290 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13889) - || 4206 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13890) - || 1186 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13891) - || 1237 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13892) - || 1266 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13893) - || 1296 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13894) - || 2039 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13895) - || 2168 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13896) - || 3310 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13897) Vesuvius || 4216 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13898) - || 4834 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13899) - || 5036 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13900) - || 5211 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten